Formosensi – abitanti di Formosa (Goiás)
Formosensi – abitanti di Formosa da Serra Negra
Formosensi – abitanti di Formosa do Rio Preto
Formosensi – abitanti di Formoso (Goiás)
Formosensi – abitanti di Formoso (Minas Gerais)